Gareth Davies può riferirsi a:

Gareth Davies (1949-), calciatore gallese
Gareth Davies (1955-), rugbista a 15 gallese
 Gareth Davies (1984-), rugbista a 15 gallese
 Gareth Davies (1990-), rugbista a 15 gallese